Крисчен ():

 Крисчен, Чарли (1916—1942) — американский свинговый и джазовый гитарист.

Топоним

См. также